Доминчен Климентий Яковлевич (1907—1993) — советский и украинский композитор и дирижёр. Народный артист Украинской ССР (1973).

Биография 
Климентий Яковлевич Доминчен родился 8 декабря 1907 года в селе Студёное (ныне Песчанский район, Винницкая область, Украина). В 1931 году окончил Киевский музыкально-драматический институт имени Н. В. Лысенко, по классам композции В. Золотарёва и дирижирования А. Орлова.

С 1944 по 1951 год был дирижёром симфонического оркестра Украинского радио. Также был дирижёром Одесской оперы, с 1932 по 1934 год, и Луганской оперой, с 1934 по 1935 год. Член ВКП(б) с 1950 года.

Фильмография 
 Ярость (1966);
 Хочу верить (1965);
 Друзья-товарищи (1959);
 Песни над Днепром (1956);

Творчество 
 Оратория «Мир и труд» (1959)
 балет «Снегурочка» (1965)
 балет «Лесорубы» (1975)
 кантата «Слава Советскому Союзу» (1967)
 симфонические поэмы «Отчизна» (1945), и «Герои „Потёмкина“» (1955).

Награды и премии 
 орден Трудового Красного Знамени (22.07.1982)
 два ордена «Знак Почёта» (30.06.1951 и 24.11.1960)
 Народный артист Украинской ССР (1973)
 Государственная премия УССР имени Т. Г. Шевченко (1986) — за симфонию № 4 («Великая Отечественная»)

Примечания

Литература 
 Союз композиторов Украины. К., 1984. — С.57—59;
  — С. 223;
  — С. 216—217;
 Музыка: Большой энциклопедический словарь. М., 1998. — С.180;

Академические музыканты СССР
Академические музыканты Украины
Члены КПСС
Члены Союза композиторов СССР
Персоналии:Одесский национальный академический театр оперы и балета